Chatham je lahko:
 HMS Chatham - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 Chatham, Kent
 Chatham, Chicago
 Chatham, Illinois
 Chatham, Louisiana
 Chatham, Massachusetts
 Chatham, Michigan
 Chatham, New Jersey
 Chatham, Virginija
 Chatham, New Brunswick
 Chatham, Ontario